Клин — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Исаковского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в восточной части области в 20 км к востоку от Вязьмы, в 22 км восточнее автодороги  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань, на берегу реки Толбинки. В 6 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Исаково на линии Вязьма — Калуга.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)